Старинець — українське прізвище:
 Старинець Євгеній Євгенійович — (1975—2022) — менеджер, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Старинець Олександр Георгійович ( 1970) — український політик і державний службовець.

Українські прізвища
Прізвища на -ець